Llibre Vermell o Llista Vermella de la UICN, agrupació de l'estat de conservació global de les espècies animals i vegetals
 Llibre Vermell o Llibre Roig de Llengües Amenaçades, llista exhaustiva de llengües d'arreu del món amenaçades d'extinció publicada per la UNESCO    
 Llibre vermell de Hergest, còdex en pergamí manuscrit, que conté una col·lecció de prosa i poesia en gal·lès 
 Llibre vermell del Kazakhstan, llista comentada que inclou els animals, plantes i fongs en perill d'extinció al Kazakhstan
 Llibre Vermell de Mao o el petit llibre roig, llibre publicat el 1964 pel govern de la República Popular de la Xina en el qual es recullen citacions i discursos pronunciats per Mao Zedong 
 Llibre Vermell de Montserrat, còdex de grans proporcions escrit a tota plana amb caplletres i calderons vermells, notacions